Acron peut faire référence à :
 acron, nom du premier segment du corps des annélides et des arthropodes ;
 Acron, roi des Céniniens, adversaire de la Rome antique ;
 Acron d'Hélène (Helenius Acro), un des scholiastes d'Horace, compilé par Pomponius Porphyrion ;
 Acron, une ville fantôme en Floride, aux États-Unis ;
 Acron, une marque de lessive japonaise lancée en 1963 ;
 , entreprise russe de produits chimiques.